Osoby o tym nazwisku:
 Clive Llewellyn – kanadyjski zapaśnik, olimpijczyk
 John S. Llewellyn – amerykański inżynier
 Karl Nickerson Llewellyn – niemiecki żołnierz, amerykański prawnik i filozof prawa
 Robert Llewellyn – brytyjski aktor, prezenter telewizyjny i pisarz